

Вудмен — місто, штат Вісконсин
 Вудмен — селище, штат Вісконсин